Теокуитатлан де Корона има више значења:

 Општина Теокуитатлан де Корона (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Теокуитатлан де Корона (Теокуитатлан де Корона, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику